

Пашковська сільська рада — сільське поселення, Курський район, Курська область
 Пашковська сільська рада — сільське поселення, Усманський район, Липецька область